Збірна України з футболу планує провести в 2023 принаймні 8 матчів в рамках кваліфікації до Євро 2024. Через російське вторгнення домашні матчі Україна проведе за кордоном.

Матчі

Англія — Україна

Північна Македонія — Україна

Україна — Мальта

Україна — Англія

Італія — Україна

Україна — Північна Македонія

Мальта — Україна

Україна — Італія

Примітки 

2023
2023 у футболі
2023 в українському спорті